Il doppio del torneo di tennis Tiburon Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brandon Coupe e Justin Gimelstob che hanno battuto in finale Diego Ayala e Robert Kendrick 0-6, 6-3, 7-63.

Teste di serie 

 Rick Leach /  Brian MacPhie (semifinali)
 Scott Humphries /  Mark Merklein (semifinali)

 Brandon Coupe /  Justin Gimelstob (Campioni)
 Diego Ayala /  Robert Kendrick (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tiburon Challenger 2003